Henrik Andersen er navnet på flere personer:
 Carl Henrik Andersen (født 29. juli 1913, død 15. oktober 1944) – dansk bokser
 Henrik Fogh-Andersen (født 16. maj 1925, død 25. juli 2012) – dansk kammerherre og major
 Hans Henrik Andersen (født 1. maj 1937, død 3. november 2012) – dansk professor og atomfysiker
 Henrik Lund-Andersen (født 9. maj 1945) – dansk professor og øjenlæge
 Henrik Andersen (kommandør) (født 1. februar 1954) – dansk kommandør
 Henrik Bjørn Andersen (født 13. maj 1958) – dansk billedhugger
 Henrik Lehmann Andersen (født 4. maj 1965) – dansk direktør
 Henrik Andersen (fodboldspiller, født 1965) (født 7. maj 1965) – dansk fodboldspiller
 Henrik Andersen (musiker) (født 7. februar 1966) – dansk jazzguitarist og singer-songwriter.
 Henrik Andersen (forfatter) (født 8. maj 1966) – dansk forfatter
 Henrik Yde-Andersen (født 28. april 1970) – dansk kok
 Henrik Them Andersen (født 16. juni 1982) – dansk mellem- og langdistanceløber
 Henrik Andersen (fodboldspiller, født 1986) (født 13. august 1986) – dansk fodboldspiller
 Henrik Andersen (direktør) – dansk erhvervsmand, har været administrerende direktør i Hempel og Vestas